56-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Моторизованные корпуса

 56-й моторизованный корпус (Германия)

Танковые корпуса

 56-й танковый корпус (Германия)